Velázquez o Velásquez es un apellido de origen español aunque actualmente difundido en casi todo el mundo. Procede del nombre de pila "Velasco".

Personajes 
 
El apellido Velázquez o Velásquez puede referirse a:

 Fortún Velázquez de Cuéllar (- 1460), religioso y diplomático español;
 Juan Velázquez de León (-1520), conquistador español;
 Juan Velázquez Velázquez (-1529), conquistador español;
 Francisco Velázquez (floruit 1519-1533), conquistador español;
 Juan de Velázquez de Velasco (c. 1550-1620), militar español;
 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego Velázquez (1599-1660), pintor español.
 Juan Pedro Velázquez-Gaztelu (1710-1791), marino e historiador español;
 Luis José Velázquez (1722-1772), aristócrata e historiador español;
 Crispín Velázquez (1792-1862), militar argentino;
 Eugenio Lucas Velázquez (1817-1870), pintor español del siglo XIX;
 José Velázquez (1826-1879), escritor español fallecido en Filipinas;
 José Velásquez Bórquez (1833-1897), militar chileno durante la Guerra del Pacífico;
 Ricardo Velázquez Bosco (1843-1923), arquitecto español;
 Edmundo Cetina Velázquez (1896-1959), filósofo y escritor mexicano;
 Fidel Velázquez (1900-1997), político y sindicalista mexicano;
 Consuelo Velázquez (1924 - 2005), pianista y compositora mexicana;
 Teresa Velázquez (1942-1998), actriz mexicana;
Manuel Velázquez Villaverde (1943-2016), futbolista español;
 Miguel Velázquez (1944 -), boxeador español;
 Pilar Velázquez (1946 -), actriz española;
 Guillermo Velázquez (1948 -), músico mexicano;
 Fernando Velázquez Medina (1951 -), escritor cubano;
 José Velásquez Castillo (1951 -), futbolista peruano y comentarista deportivo

Otros 

 La calle Vélazquez, una calle de Madrid, España;
 La avenue Vélasquez (avenida Velásquez), una calle de París, Francia;
 La Casa de Velázquez, una école française à l'étranger (escuela francesa en el extranjero), instalada en Madrid, España;
 La calle Velázquez, una calle de Sevilla, España;

Lugares 
 Velázquez un barrio perteneciente al municipio de Granadilla de Abona, al sur de la isla de Tenerife, Canarias, España; o
 Velázquez, localidad del departamento de Rocha, Uruguay.